Bærum SK é um clube de futebol da Noruega, fundado em 26 de Março de 1926. Sua sede fica em Sandvika..

Elenco Atual 
Atualizado em 17 de Março de 2015

Clubes de futebol fundados em 1910
Clubes de futebol da Noruega